Motyka steht für:
 Motyka (Piątnica), Ort in der Gmina Piątnica, Powiat Łomżyński, Polen

Motyka ist der Familienname folgender Personen:
 Gereon Motyka (1892–1969), Prior der Praemonstratenserabtei Speinshart
 Gustl Motyka  (1929–2009), Oberpfälzer Heimatforscher
 Lucjan Motyka (1915–2006), polnischer Politiker, Sejm-Abgeordneter, Minister, Botschafter
 Marek Motyka (* 1958), polnischer Fußballtrainer
 Tomasz Motyka (* 1981), polnischer Degenfechter
 Zdzisław Motyka (1907–1969), polnischer Skilangläufer

Siehe auch:
 Motika